Menselijk gedrag, zie plagen
 Plaagdieren
 Plaaginsecten
 De Plagen van Egypte uit het Bijbelboek Exodus
 Een ander woord voor epidemie. Vergelijk de Engelse vertaling plague voor de pest.

Zie ook 
De plaagzusters - een roman uit het fantasy-genre
Bassie & Adriaan: De Plaaggeest - een kinderserie uit 1978